Lallemand är ett fanskt efternamn, som burits av bland andra:

 André Lallemand (1904–1978), fransk astronom
 
 Claude François Lallemand (1790–1853), fransk läkare
 François Antoine Lallemand (kallad Charles Lallemand; 1774–1839), fransk general
 Jean-Baptiste Lallemand (1716–1803), fransk konstnär
 Roger Lallemand (född 1932), belgisk politiker
 Victor Lallemand  (1880–1965), belgisk entomolog

Se även 

 L'Allemand
 Lallemant

Franska efternamn